Хорхе Луис Дели Вальдес (; родился  в городе Колон, Панама) — панамский футболист и футбольный тренер. В качестве игрока известен по выступлениям за различные японские клубы, а также сборную Панамы.

У Хорхе есть брат-близнец Хулио — также профессиональный футболист и тренер, а также старший брат Армандо.

Клубная карьера 
Дели Вальдес начал профессиональную карьеру выступая за аргентинские клубы «Сентрал Норте», «Депортиво Парагвайо» и «Эль-Порвенир». В 1991 году Хулио перешёл в уругвайский «Насьональ», в составе которого выиграл чемпионат в 1992 году. В следующем сезоне Хорхе стал футболистом чилийского «Унион Эспаньола». В составе новой команде он стал обладателем Кубка Чили.

В 1993 году Дели Вальдес перешёл в японский «Консадоле Саппоро». В первом же сезоне он забил 20 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

В следующем сезоне Хорхе вновь стал лучшим снайпером второго дивизиона Японии, поразив ворота соперников 33 раза. В 1995 году он перешёл в «Сересо Осака». В дебютном сезоне Дели Вальдес забил 19 мячей и был выкуплен «Тосу Фьючерс», где забивал почти в каждом матче.

В 1997 году Хорхе вернулся в «Консадоле Саппоро», который вылетел во второй дивизион. Забив более 40 голов в первом же сезоне он помог команде вернуться в элиту и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В 1999 году Дели Вальдес подписал контракт с американским «Колорадо Рэпидз». В дебютном сезоне в MLS он забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач. В 2001 году Хорхе вернулся в Японию, где выступал за «Омия Ардия» и «Кавасаки Фронтале».

В 2003 году Дели Вальдес переехал на родину, где ещё два сезона отыграл за «Арабе Унидо» и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Международная карьера 
В 1991 году Дели Вальдес дебютировал за сборную Панамы. 30 августа 1996 года в отборочном матче чемпионата мира 1998 против сборной Канады он забил свой первый гол за национальную команду. В 2001 году Хорхе стал лучшим бомбардиром Кубка наций Центральной Америки, забив 7 мячей, из которых четыре он забил сборной Никарагуа.

В 2005 году он в составе национальной команды принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире Дели Вальдес сыграл в матчах против сборных США, Гондураса, ЮАР и дважды Колумбии, а также забил два гола в ворота африканцев и колумбийцев. Хорхе помог сборной завоевать бронзовые медали первенства.

Голы за сборную Панамы

Достижения 

Командные

 «Насьональ»
  Чемпионат Уругвая по футболу — 1992

 «Унион Эспаньола»
 Обладатель Кубка Чили — 1992

Международные

 Панама
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2005

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Чемпионата Панамы — Апертура 2004

Примечания

Ссылки 
 
 MLS Career Statistics - MLS Soccer
 What Ever Happened To: Jorge Dely Valdés - MLS Soccer
 

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Эль-Порвенир»
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Омия Ардия»
Игроки ФК «Тосу Фьючерс»
Игроки ФК «Арабе Унидо»
Игроки ФК «Сересо Осака»
Футбольные тренеры Панамы
Тренеры сборной Панамы по футболу
Тренеры ФК «Агила»
Тренеры ФК «Тауро»